Un profileur peut être : 
 Un spécialiste qui établit le profil des clients ;
 Un spécialiste de la psychologie des criminels ;
 Une personne qui manœuvre une profileuse ;
 Un profileur est un instrument au moyen duquel on dessine sur le papier les profils d’une route ou d’un chemin de fer ;
 Un profileur en informatique est un logiciel d'analyse des performances et qualités d'un autre logiciel ;
 Une profileuse est une machine destinée à profiler une pièce ;
 Un profileur de vents est un type de radar monté verticalement utilisé en météorologie.